Orsay hace referencia a varios artículos:

Lugares en Francia
 Orsay, comuna;

Edificios en París
 Estación de Musée d'Orsay
 Teatro de Orsay, en la estación de mismo nombre, hoy desaparecido;
 Museo de Orsay, en la estación de mismo nombre;
 Muelle de Orsay, situado en el VII Distrito;
 Universidad de París-Sur, llamada coloquialmente  "d'Orsay";

Además
 Alfred d'Orsay''', dandi y mecenas francés (1801-1854).
 Orsay (isla), una de las islas Hébridas Interiores, en Escocia;